Skotniczkowate (Scotocercidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes).

Występowanie 
Rodzina obejmuje gatunki występujące w Eurazji i Afryce.

Systematyka 
Do rodziny należą następujące podrodziny:
 Erythrocercinae – oliweczki
 Scotocercinae – skotniczki – jedynym przedstawicielem jest Scotocerca inquieta – skotniczka
 Cettinae – wierzbówki

Rodzina ta jest najbliżej spokrewniona z raniuszkami (Aegithalidae). Ptaki z rodziny skotniczkowatych były wcześniej umieszczane w rodzinie pokrzewkowatych (Sylviidae), a rodzaj Erythrocercus (oliweczki) – wśród monarek (Monarchidae). W niektórych ujęciach systematycznych oliweczki i wierzbówki podnoszone są do rangi rodziny (odpowiednio Erythrocercidae i Cettiidae).

Przypisy